Kopalina bezeichnet Ortschaften in Polen:
 Kopalina (Jelcz-Laskowice), Dorf der Gmina Jelcz-Laskowice in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Kopalina (Gross Lassowitz), Wohnplatz in der Gemeinde Gross Lassowitz (Lasowice Wielkie) im Powiat Kluczborski der Woiwodschaft Opole
 Kopalina (Pokój), Dorf der Gmina Pokój im Powiat Namysłowski der Woiwodschaft Opole
 Kopalina (Sośnie), Wohnplatz in der Gmina Sośnie in der Woiwodschaft Großpolen